Майданский — фамилия. Известные носители:

 Майданский, Андрей Дмитриевич (род. 1966) — российский философ.
 Майданский, Лев Осипович (1854-1879) — российский революционер.
 Майданский, Моисей Нояхович (1899—1973) — лингвист, филолог, автор учебных пособий.
 Майданский, Павел Маркович (1913—1971) — теннисист, тренер по теннису.

Составные фамилии 
 Коломыйцев-Майданский, Всеволод Васильевич (1927—2007) — епископ Константинопольской православной церкви.

См. также 
 Майданский сельсовет